Antena 3 – rumuńska stacja telewizyjna.
 Antena 3 – hiszpańska stacja telewizyjna.
 RDP Antena 3 – portugalska stacja radiowa.